Fairview School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fairview School (Mississippi), ID-Nr. 08000199
 Fairview School (Oklahoma), ID-Nr. 97001149
 Fairview School (Tennessee), ID-Nr. 83004252